Биси може да се односи на:

 Биси (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Биси (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Биси (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Биси (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Биси"